Vetren se poate referi la:

 Vetren, oraș în regiunea Pazargik, Bulgaria
 Vetren, sat în regiunea Kiustendil, Bulgaria
 Vetren, sat în regiunea Silistra, Bulgaria
 Vetren, sat în regiunea Stara Zagora, Bulgaria
 Vetren, sat în obștina (comuna) urbană Delčevo, Macedonia de Nord